Подполко́вник — чин и воинское звание старшего офицерского состава между майором и полковником в вооружённых силах многих государств мира.

В России и СССР 
Чин подполковника появился в России (на Руси) в Войске как должность (заместитель командира полка) в стрелецком войске и полках нового строя в конце XV — начале XVI веков. В стрелецких полках, как правило, стрелецкий полуголова (подполковник) (зачастую «подлого» происхождения) исполняли все административные функции за стрелецкого голову, назначавшегося из числа дворян или бояр. Позже существовал в Армии России имперского периода. 

В XVII веке и начале XVIII века чин (должность-звание) именовался как полуполковник вследствие того, что подполковник обычно, кроме прочих своих обязанностей, командовал второй половиной полка — задними рядами в построении и резервом (до введения батальонного построения регулярных солдатских (наёмных), рейтарских, драгунских и иных полков). Позже стал называться полуполковник рейтарского строя, полуполковник драгунского строя и так далее, в зависимости от рода оружия.

Российская империя 

С момента учреждения Табели о рангах и до упразднения чинов подполковник относился к 7-му классу Табели и по 1856 год давал право на потомственное дворянство. В 1884 году после упразднения чина майора в русской армии все майоры (за исключением уволенных либо запятнавших себя неблаговидными проступками) были произведены в подполковники. С этого момента чину подполковника в  соответствовал чин войскового старшины, ранее соответствовавший чину майора. В те времена знаком различия подполковника было не две, а три звёздочки, а размер звёздочек был значительно меньше, чем у нынешних старших офицеров. С 1887 года производство в чин подполковника в русской армии происходило в один день — 26 февраля.
Во флоте чину подполковника соответствовал чин капитана 2-го ранга, а в гражданской службе — надворного советника.

На территории Петроградского военного округа чин прекратил существование с  года на основании приказа по округу.

В армейских частях на остальной территории Российской республики, подконтрольной Совнаркому, чин прекратил существование с  года — даты вступления в силу принятого Совнаркомом «Декрета об уравнении всех военнослужащих в правах».

В белой Добровольческой армии чин существовал в декабре 1917 — ноябре 1918 годов, после чего был упразднён для уравнения в правах капитанов гвардии с другими офицерами. Однако в Русской армии П. Н. Врангеля чин подполковника был восстановлен в апреле 1920 года.

СССР 
 1918—1943 годы
В РККА звание подполковника длительное время отсутствовало. Оно появилось только в 1924 году в виде штатной категории К8 — «помощник командира полка и ему равные», которая в 1935 году с введением персональных званий была ликвидирована. Воинское звание вновь введено 1 сентября 1939 года постановлением ЦИК и СНК СССР № 2690 (статья 41-я Закон о всеобщей воинской обязанности), которое было объявлено приказом народного комиссара обороны (НКО) № 226 от 26 июля 1940 года. Когда оно впервые было присвоено, в качестве знаков различия использовались бывшие «полковничьи» (по три «шпалы» на петлицах). На флоте званию подполковника стало соответствовать корабельное звание «капитан 2-го ранга», в военно-политическом составе — звание «старший батальонный комиссар», в других категориях начальственного и административного состава — все специалисты 1-го ранга (военинженер, военврач, военветврач, интендант, военюрист).

 1943—1992 годы
В конце января 1943 года в РККА были введены погоны. С этого момента звание подполковника обозначалось двумя большими горизонтально расположенными звёздами на погонах с двумя просветами. Звёзды должны были располагаться на расстоянии 35 миллиметров от нижнего края погона («Правила ношения военной формы одежды Советской Армии и Военно-Морского Флота»). С 7 ноября 1944 года звезды на погонах подполковника размещаются на самих просветах, а не по их сторонам.

Российская Федерация 

Перед воинским званием военнослужащего, проходящего военную службу в гвардейской воинской части, на гвардейском корабле, добавляется слово «гвардии», то есть «гвардии подполковник».

К воинскому званию военнослужащего, имеющего военно-учётную специальность юридического или медицинского профиля, добавляются соответственно слова «юстиции», то есть «подполковник юстиции» или «медицинской службы», то есть «подполковник медицинской службы».

К воинскому званию гражданина, пребывающего в запасе или находящегося в отставке, добавляются соответственно слова «запаса», то есть «подполковник запаса» или «в отставке», то есть «подполковник в отставке».

В Российской Федерации для граждан, состоящих на работе в федеральных органах исполнительной власти, существует ряд специальных званий, таких как, например:
 «подполковник полиции» — в полиции (до 1 марта 2011 года «подполковник милиции» — в милиции) и органах наркоконтроля (с 2003 года по 2016 год);
 «подполковник внутренней службы» — в органах внутренних дел Министерства внутренних дел Российской Федерации для граждан, проходящих службу в тыловых, финансовых, кадровых, штабных, медицинских подразделениях и Федеральной миграционной службе. Такие же специальные звания присваиваются сотрудникам других ведомств, среди которых: Государственная фельдъегерская служба, ФСИН Министерства юстиции России и Федеральная противопожарная служба МЧС России (кроме военнослужащих).
 «подполковник таможенной службы» — в таможенных органах Российской Федерации Министерства Финансов Российской Федерации для граждан, проходящих службу на должностях сотрудников таможенных органов.
 «подполковник налоговой полиции» — в налоговой полиции (c 1992 по 2003 год). К специальным званиям граждан, находящихся в отставке, также добавляются слова «в отставке».

Знаки различия

Российская Империя, СССР и Российская Федерация 
Образцы знаков различий Подполковника в Российской Империи, Союзе ССР и Российской Федерации (ОФ-4).

Германия 
В германской армии званию подполковника соответствует звание «оберст-лейтенант» (), которое возникло в XVII веке как эквивалент французского звания (). В германских вооружённых силах (рейхсвере и вермахте) обозначалось одной четырёхконечной звездой на погоне, завитом «косичкой». При этом майорский погон был пустым, а полковничий имел две таких же звезды.

Однако в бундесвере на погоне подполковника стали помещать две звезды, чтобы не создавать неудобств для союзников по НАТО в определении звания. Майор, таким образом, стал обозначаться одной звездой, а оберст (полковник) — тремя.

В армии ГДР оберстлейтенант также имел две звёздочки, но они были расположены не вдоль погона, как в бундесвере, а поперёк — как у советского подполковника. При этом, в отличие от бундесвера, для старших офицеров армии ГДР сохранялся погон «косичкой».

США 
В США званию подполковника соответствует ранг «полковник-лейтенант» (). Как и в большинстве армий, он стоит между рангами майора и полковника. По уровню оклада — так называемому «» — он соответствует уровню O-5. Звание возникло во время Войны за независимость в США и было заимствовано из британской армии.

Американские подполковники командуют боевыми подразделениями батальонного состава численностью от 300 до 1000 военнослужащих.

В современной американской армии срок выслуги в постоянном звании от первичного офицерского звания (второй лейтенант) до подполковника составляет 19 лет, и, как правило, большинство кадровых офицеров уходят в отставку в этом звании.

В качестве знака различия применяется дубовый лист, такой же, как у майора, но не золотого, а серебряного цвета. В армии конфедератов во время Гражданской войны в США ранг подполковника обозначался двумя звёздами на воротнике.

При личном обращении к подполковнику допускается опускать первую часть звания и называть его «полковник» — аналогично тому, как обычно не делаются различия между различными градациями званий «лейтенант» и «генерал».

Великобритания 

В Британской армии (Сухопутные войска) и Королевской морской пехоте, а также во многих странах Британского содружества так же широко используется воинское звание (чин) «полковник-лейтенант» (lieutenant colonel), также, как и в США стоящее выше майора (major) и ниже полковника (colonel). Соответствующий чин (звание) в ВМС Великобритании — коммандер (commander), а в ВВС Великобритании — командир крыла (wing commander).

Знаком различия звания (чина) lieutenant colonel в Британской армии и Королевской морской пехоте, так же, как и во многих странах Британского содружества, служит корона, под которой продольно расположена одна четырёхугольная звёздочка. Такие звёздочки неофициально именуются , в народе их шутливо называют «бубями» (), а их официальное название — () — «звёзды ордена Бани». Существующий ныне погон был введён в 1855 году. До этого подполковник обозначался одной короной.

Корона на погоне в разное время имела разный внешний вид (в зависимости от того монарха, который находился на престоле); на сегодня используется корона святого Эдуарда (the Crown of St Edward).

Большинство вооружённых сил стран Британского содружества используют аналогичные знаки различия, или добавляют название страны на погон с заменой короны государственным гербом и тому подобное.

В современных Сухопутных войсках «полковники-лейтенанты» обычно командуют формированиями уровня батальона, некоторые из которых (в артиллерии и бронетанковых частях) по традиции называются полками.
 
С 1 апреля 1918 по 31 июля 1919 года в ВВС Великобритании также использовалось звание lieutenant colonel. На следующий день, 1 августа 1919 года, оно было заменено званием (чином) командира крыла (wing commander).

Знаки различия в других ВС

См. также 
 :Категория:Подполковники

Примечания

Ссылки 
 Подполковник — Национальная историческая энциклопедия.
 
 Веремеев Ю. А. Воинские звания

 
Воинские звания Вооружённых сил Польши
Воинские звания Вооружённых сил СССР
Воинские звания по алфавиту
Воинские звания Вооружённых сил России
Воинские звания Украины
Табель о рангах
Воинские звания Азербайджана